Die Liste von Jazzmusikern in Deutschland soll keineswegs zu einer Art Branchenverzeichnis werden, in die jede Musikerin bzw. jeder Musiker eingetragen wird, die oder der einmal Jazz gespielt hat. Sie ist aber selbstverständlich offen für bekannte Musiker, die einmal die Jazzszene in Deutschland geprägt haben, auch wenn sie heute keinen Jazz mehr spielen wie Hans Last oder Udo Lindenberg; zwischendurch ihren Lebensunterhalt mit dem Singen von Schlagern verdient haben und einem größeren Publikum nur so bekannt sind wie beispielsweise Bill Ramsey oder zwar als Comedian, kaum aber von der „Jazzpolizei“ als jazzender Musiker anerkannt werden wie Helge Schneider. (Zu den Relevanzkriterien für einen Eintrag vgl. hier.)

Seit den späten 1960ern spielen Grenzen in Europa nicht mehr die Rolle wie zuvor; die Rahmenbedingungen für Jazzmusiker in Deutschland sind völlig andere: Bands und (zunehmend) kurzlebigere Projekte sind zunehmend international besetzt. Musiker aus anderen Ländern haben sich vorübergehend oder dauerhaft in Deutschland niedergelassen. Bereits in den 1950ern haben Europäer wie der in Ungarn geborene Attila Zoller oder der in Bosnien geborene Dusko Goykovich prägende Jahre in Deutschland erlebt und einheimische Jazzmusiker, aber auch das Publikum stark beeinflusst. Insofern kann man sie zu den Jazzmusikern in Deutschland rechnen. Ähnliches gilt für Amerikaner wie Herb Geller, Jeanne Lee, Fred Braceful oder Charlie Mariano, die z. T. – ebenso wie etwa der schwedische Schlagwerker Sven-Åke Johansson – Deutschland als Wahlheimat gewählt haben. Diese Zurechnungen aus unterschiedlichen Motiven zur deutschen Jazzszene sollten selbstverständlich nicht als Vereinnahmung missverstanden werden.

Liste 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Siehe auch 
 Liste von Jazzmusikern

Weblinks 

Deutschland
!Jazzmusiker